Messin ist
 die Kurzform von Messinium (eine erdgeschichtliche Stufe)
 Messin (See) in der ostholsteinischen Gemeinde Wangels
 ein Album der Manfred Mann’s Earth Band, siehe Messin’
 als messīn das mittelalterliche Wort für messingen (aus Messing hergestellt)
 im Französischen ein Einwohner der Stadt Metz